Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 10 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rita Grande et Émilie Loit.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Hobart
Tennis en Australie en 2000
Tennis en janvier 2000